Martensdorf bezeichnet Orte in Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland:

 Martensdorf (Metelsdorf), einen Ortsteil der Gemeinde Metelsdorf im Landkreis Nordwestmecklenburg
 Martensdorf (Niepars), einen Ortsteil der Gemeinde Niepars im Landkreis Vorpommern-Rügen

Martensdorf bezeichnet Orte in Niedersachsen, Deutschland:

 Martensdorf (Norden), einen historischen Ortsteil der Stadt Norden (Ostfriesland)